Граф Пётр Кири́ллович Э́ссен (1772—1844) — российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии; санкт-петербургский генерал-губернатор (1830—1842). Родоначальник русского дворянского рода Эссен.

Начало военной службы 
Родился  года в семье лифляндских дворян голландского происхождения Кирилла Ивановича Эссена (1729—1783) и Евдокии Ивановны (ум. 1792). В пятилетнем возрасте, 23 мая 1777 года, был записан вахмистром в лейб-кирасирский полк; 1 марта 1790 года зачислен по приказу великого князя Павла Петровича в Гатчинский морской батальон поручиком, а 9 декабря 1796 года переведён в лейб-гвардии Измайловский полк и произведён в полковники 28 декабря того же года. С 14 февраля 1798 года — в генерал-майоры с назначением шефом Выборгского мушкетёрского полка.

В войнах против Наполеона 
В 1799 году участвовал в походе в Швейцарию в корпусе генерал-лейтенанта А. М. Римского-Корсакова и сражался с французами под Цюрихом, Дизенгофом и Шафгаузеном. За отличия получил чин генерал-лейтенанта (26 января 1800 года). 

По возвращении в Россию назначен выборгским военным губернатором и инспектором пехоты Финляндской инспекции. В 1802 году стал шефом Шлиссельбургского мушкетёрского полка. 

В 1806 году Эссену было поручено , с которой он участвовал в войне с французами в 1806—1807 годах. В сражении под Прейсиш-Эйлау его дивизия захватила восемь орудий, два знамени и около 1000 пленных, за что Эссен был награждён орденом Св. Георгия 3 ст.(8 апреля 1807 года). В 1808 году направлен в Молдавскую армию и сражался с турками в 1809—1811 годах. Отличился в сражениях при Журже (награждён Золотой шпагой с алмазами), Браилове (орден Св. Александра Невского), Рущуке (алмазные знаки ордена Св. Александра Невского) и Малой Слободзее (орден Св. Владимира 1-й ст.). В начале 1812 года Эссен командовал 2-м корпусом в Дунайской армии.

После начала Отечественной войны был направлен со своими войсками на усиление корпуса Ф. В. Остен-Сакена и во время перехода столкнулся с корпусами Шварценберга и Ренье под местечком Устилуг, выдержал с ними бой, отразив все атаки неприятеля и отошёл с наступлением темноты. Сражался под Горностаевичами, Березиной и Волковыском. Весной 1813 года ему было поручено сформировать 48 резервных батальонов, что он выполнил в короткое время и в августе прибыл с пополнениями к действующей армии, а затем был назначен командовать 4-й пехотной дивизией, направленной для осады Дрездена. В январе 1814 года он осадил крепость Мец, а после взятия её участвовал в сражении при Шато-Тьерри и при взятии Парижа. После окончания войны с Наполеоном командовал 27-й пехотной дивизией, а 9 апреля 1816 года был назначен начальником 4-й пехотной дивизии; 27 ноября 1816 года определён состоять по армии.

Оренбургский губернатор 
19 января 1817 года получил назначение оренбургским военным губернатором, управляющим гражданской частью, командиром отдельного Оренбургского корпуса и начальником пограничной части. 1 января 1819 года пожалован в генералы от инфантерии.
Время управления Оренбургской губернией Эссеном характеризуется усилением военного наступления на степь. На линии были увеличены военные силы, были приняты меры к мобилизации местного населения.

Петербургский губернатор 

5 февраля (по другим данным — 7 февраля) 1830 года назначен петербургским генерал-губернатором и принял энергичные меры к прекращению холерной эпидемии, за что 1 июля 1833 года получил графский титул.

Был удостоен 22 апреля 1834 года ордена Св. Андрея Первозванного, алмазные знаки которого были пожалованы ему в 1841 году. Был членом Попечительского совета заведений общественного призрения в Санкт-Петербурге (1830—1842).

В этот период:
 Определены новые городские границы.
 30 сентября 1837 года открыта первая в России железная дорога Петербург — Царское Село.
 Установлены Александровская колонна, памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли у Казанского собора.
 Открыто Училище правоведения и основан Институт гражданских инженеров.
 В 1839 году вышел первый номер газеты «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции».
 Начали действовать Пулковская обсерватория, Зоологический музей.
 Организовано движение первых общественных пассажирских карет — омнибусов.

2 декабря 1842 года из-за преклонных лет был снят с губернаторской должности с оставлением членом Государственного совета. 6 декабря 1842 года был удостоен звания генерала, состоящего при Особе Его Величества.

Скончался в Петербурге 1 октября (по другим данным — 23 сентября) 1844 года, похоронен в имении жены в Орловской губернии.

Был женат на Екатерине Николаевне Львовой, внучке А. И. Львова. В 1828 году единственный сын его в чине полковника умер от ран, полученных при Варне, почему было высочайше разрешено графу Якову Ивановичу Стенбок-Фермор, женатому на единственной дочери Петра Кирилловича, фрейлине Александре Петровне, принять фамилию тестя и именоваться Эссен-Стенбок-Фермор.

Послужной список 
В службе:
  года — вахмистром, в Лейб-Кирасирском полку;
  года — подпрапорщиком, с переводом в Павловский батальон;
  года — подпоручиком, имея от роду девятнадцать лет;
  года — поручиком;
  года — капитаном;
  года — секунд-майором, в том же батальоне;
  года — подполковником, с переводом в л.-гв. Измайловский полк;
  года — полковником, в том же полку;
  года — генерал-майором, с назначением шефом мушкетёрского имени своего полка (впоследствии Выборгский пехотный);
  года — генерал-лейтенантом, в том же полку;
  года — Выборгским военным губернатором, инспектором Финляндской инспекции и шефом гарнизонного полка бывшего князя Горчакова;
  года — шефом Выборгского пехотного полка;
  года — шефом Шлиссельбургского пехотного полка;
  года — начальником 8-й пехотной дивизии;
  года — начальником 27-й пехотной дивизии;
  года — начальником 4-й пехотной дивизии;
  года — отчислен состоять по армии;
  года — назначен Оренбургским военным губернатором, командиром отдельного Оренбургского корпуса и управляющим гражданской частью и пограничным краем;
  года — генералом от инфантерии, в Оренбургском отдельном корпусе;
  года — С.-Петербургским военным генерал-губернатором и управляющим гражданской частью;
  года — членом Государственного совета;
  года — уволен от должности генерал-губернатора.

В походах был:
 1791 год — в кампании на Балтийском море;
  года — награждён орденом Св. Анны 3 ст.;
  года — награждён тем же орденом 2 ст. за исправность в полку;
 с  года — был в Швейцарии;
  года — в сражении с французами под д. Воллисгофен, атаковал их, разбил и прогнал с большим уроном, за что,  года, награждён орденом Св. Анны 1-й ст.;
 с  года — был в Пруссии, преследуя в разных местах французов;
 26 и  года — при г. Прейсиш-Эйлау, в сражении с французами, отнял у них два знамени, за что,  года, награждён орденом Св. Георгия 3 кл. и Прусским Красного орла 1 ст., большого креста; потом преследовал отступавшего неприятеля:
  года — был в сражении у р. Пассарги, близ с. Ломитен, за что,  года, награждён орденом Св. Владимира 2 ст., большого креста;
  года — в сражении у г. Гуттштадта;
 с  года — был в Молдавии и Валахии;

Примечания

Литература 
 
 
 Материалы по истории Казахской ССР (1785—1828 гг.). Т. IV. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1940
 Семёнов В. Г., Семенова В. П. «Губернаторы Оренбургского края». Оренбургское книжное издательство, 1999
 

Пётр
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Члены Государственного совета Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Оренбургские губернаторы
Санкт-Петербургские генерал-губернаторы
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Генералы при Особе Его Величества
Графы России